Василий Протопо́пов:
 Протопопов, Василий Михайлович (1770—1810) — протоиерей, проповедник, писатель и переводчик времен Екатерины II.
 Протопопов, Василий Яковлевич (1846—1914) — российский адвокат, председатель Одесской городской думы и Градоначальник Одессы.